Enoch Seeman (młodszy)
 Enoch Seeman (starszy)